Juli Sever (governador), governador de Britània i de Bitínia 
 Juli Sever (gramàtic), gramàtic romà